Бабушара:
 Бабушара — аэропорт Сухума
 Бабушара — село в Абхазии